Noyers puede referirse a: 

 Noyers, comuna francesa situada en Eure.
 Noyers, comuna francesa situada en Loiret.
 Noyers, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Noyers, comuna francesa situada en Yonne.